Midlands ou Medialândia é uma província do Zimbabwe. Sua capital é a cidade de Gweru.

Distritos 
 Chirumhanzu
 Gokwe North
 Gokwe South
 Gweru
 Kwekwe
 Mberengwa
 Shurugwi
 Zvishavane

Províncias do Zimbabwe